Тарт (фр. tarte) — типовий для французької кухні відкритий пиріг з особливого пісочного тіста.
 Тарт Татен — перевернутий пиріг з фруктами (зазвичай яблуками), які необхідно карамелізувати у вершковому маслі і цукрові до того як пекти пиріг.
 Тарт фламбе (фр. tarte flambée — «палаючий пиріг» або нім. flammkuchen) — плоский відкритий пиріг з білим сиром, популярна страва ельзаської кухні.
 Донна Тартт () * 23 грудня 1963 року американська письменниця.